A 2022–2023-as német női labdarúgó-bajnokság első osztálya a Frauen-Bundesliga 33. szezonja, mely tizenkét csapat részvételével kerül megrendezésre.

A bajnokság csapatai

Csapatváltozások

Csapatok adatai

Vezetőedző váltások

Tabella

Helyezések fordulónként 
 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztikák 

{|
|-
| valign="top" |
 
Összesített góllövőlista
| valign="top" |
 
Öngólosok
| valign="top" |
 
Kapott gól nélküli mérkőzések

|}

Jegyzetek

Források 
 DFB
 

 

Németno~ilabdarugobajnoksag 1
Németno~ilabdarugobajnoksag 1